Jimmy Reiher Sr. (1943–2017) – fidżyjski zawodowy zapaśnik i aktor.
 Jimmy Reiher Jr. (ur. 1971) – amerykański zawodowy zapaśnik.